Kees Posthumus (1902-1972), een Nederlands chemicus
Kees Posthumus (), een Nederlands theatermaker